Hirschthal (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hirschthal (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau